Корексит (Corexit) — серия растворителей, обычно используемая как диспергент для растворения (осаждения) нефтяных пятен. Производятся Nalco Holding Company, которая сотрудничает с BP и Exxon. Растворители Corexit использовались при ликвидации последствий взрыва платформы Deepwater Horizon и разлива нефти в мексиканском заливе. Для ликвидации использовали COREXIT 9527, который позднее заменили на COREXIT 9500, так как первый вариант оказался чрезмерно токсичным. Нефть, обычно всплывающая на поверхность воды и образующая плёнку, растворяется диспергентом на небольшие капли, которые остаются взвешенными в воде.

Применение 
Corexit использовали в 1989 году, когда произошёл выброс нефти из танкера Эксон Валдиз в Аляске. В 2010 году реагентами Corexit EC9500A и Corexit EC9527A ликвидировали разлив нефти из скважины Deepwater Horizon.  Агентство по защите окружающей среды Environmental Protection Agency (EPA) выдало предварительные разрешения на использование обоих видов Corexit в чрезвычайных ситуациях, подобных этому разливу нефти. 

19 Мая 2010 года EPA приказало компании BP в течение 24 часов выбрать вместо Corexit менее токсичный реагент, который бы был включен в список одобренных EPA диспергентов из National Contingency Plan Product Schedule, и начать его использование в течение 72 часов после одобрения выбора со стороны EPA; либо, если BP не смогла бы найти альтернативу, предоставить отчёт об исследовании альтернативных диспергентов и о причинах отказа в их использовании. BP выбрали второй вариант, критикуя соображения безопасности и доступности при использовании альтернатив. Реагент «Sea Brat 4», единственная эффективная альтернатива, доступная в достаточных объёмах и менее токсичная, была отвергнута BP из-за того, компоненты могут превратиться в нонилфенол (:en:nonylphenol), который сохраняется в окружающей среде и токсичен для морских обитателей. 

BP использовали Corexit EC9500A и Corexit EC9527A (второй — до конца мая), общими объёмами около 800000 американских галлонов, но по некоторым оценкам, вплоть до 1000000 галлонов. В конце Апреля 2010, Nalco, производитель Corexit, утверждало, что производит только Corexit 9500.

Состав

Corexit 9527 
Запатентованный состав корексита не опубликован, но Сертификат безопасности материала от производителя содержит информацию, что основным компонентом Corexit EC9527A является 2-бутоксиэтанол и запатентованная композиция органических сульфонатов с небольшими добавками пропиленгликоля.

Corexit 9500 
В ответ на давление общественности EPA и Nalco опубликовали список из 6 ингредиентов Corexit 9500, раскрыв составляющие сорбитан, бутандиовая кислота и нефтяной дистиллят. Corexit EC9500A основан на гидродесульфированных дистиллятах легкой нефти, веществе Пропиленгликоль и запатентованном органическом сульфонате. Защитники окружающей среды также надавили на производителя Nalco, чтобы он раскрыл концентрации компонентов в реагенте, но Nalco расценивает эту информацию как коммерческую тайну, хоть и предоставил её в EPA.

Токсичность 
В любом случае диспергированная нефть (коресксит, соединённый с нефтью) на дне будет разлагаться более 20 лет, но точно неизвестно сколько потребуется времени. В сертификате безопасности материала производитель утверждает «No toxicity studies have been conducted on this product» (Не проводилось токсикологических исследований продукции) и «The potential human hazard is: Low.» (Потенциальная опасность для человека: низкая). Согласно указаниям на веб-сайте производителя, работники, использующие Корексит, должны использовать устройства для защиты дыхания и работать в вентилируемых помещениях. При сравнении с другими 12-ю диспергенами, включёнными в списки EPA, Корексит 9500 и 9527 либо такие же по токсичности, либо до 10-20 раз токсичнее. В одном из исследований EPA среди восьми диспергентов Корексит 9500 был признан менее токсичным для отдельных видов морских обитателей, чем другие, и распадался за несколько недель, вместо осаждения на дне или накопления в воде. Ни один из 8 продуктов не был признан нетоксичным и, кроме того, экологический эффект смеси нефти и диспергентов неизвестен, также как и токсичность продуктов распада диспергента.

Эффективность 
Плёнка нефти должна диспергироваться в мелкие капельки, которые могут перемешаться с морской водой. Тогда нефть будет распределяться не только по двум измерениям (поверхность воды), но и диспергируется в объём (в толще воды).

В борьбе с разливом в Луизиане, Corexit EC9500A (ранее назывался Corexit 9500) показал эффективность в 54,7 %, а Corexit EC9527A соответственно 63,4 %. В списках EPA перечислено 12 других диспергентов, которые являются более эффективными при работе с нефтью — в том плане, что они безопаснее для дикой природы. Один из проверенных реагентов — Dispersit, который показал 100 % эффективность в диспергировании нефти из залива и меньшую токсичность на чешуйницах и креветках, чем Corexit.

Как показали исследования конца 2015 года, диспергенты, в частности Corexit, способствуют осаждению нефтяных пятен, но сильно замедляют биологическую деградацию нефти.

Альтернативы

Примечания 

Растворители